Fabriciola är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Friedrich 1940. Enligt Catalogue of Life ingår Fabriciola i familjen Sabellidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Sabellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Fabriciola